Michael Devaney (atleet) (1891-1967), Amerikaans atleet 
 Michael Devaney (coureur) (1984), Iers autocoureur